

Geografia

Austria 
 Hofstetten – gmina katastralna w gminie Hofstetten-Grünau, w St. Pölten-Land, w kraju związkowym Dolna Austria
 Hofstetten – gmina katastralna w gminie Mitterkirchen im Machland, w powiecie Perg, w kraju związkowym Górna Austria
 Hofstetten – gmina katastralna w gminie Pierbach, w powiecie Freistadt, w kraju związkowym Górna Austria
 Hofstetten-Grünau – gmina targowa w kraju związkowym Dolna Austria, w powiecie St. Pölten-Land

Niemcy

Badenia-Wirtembergia 
 Hofstetten – gmina  w powiecie Ortenau
 Hofstetten – dzielnica gminy Ellwangen
 Hofstetten – dzielnica gminy Geislingen 
 Hofstetten – dzielnica miasta Lauda-Königshofen

Bawaria 
 Hofstetten – gmina w powiecie Landsberg am Lech
 Hofstetten – dzielnica gminy Adlkofen 
 Hofstetten – dzielnica gminy Bernried 
 Hofstetten – dzielnica miasta Deggendorf 
 Hofstetten – dzielnica gminy Dietersburg
 Hofstetten – dzielnica gminy Egglkofen 
 Hofstetten – dzielnica gminy Eging am See 
 Hofstetten – dzielnica gminy Ensdorf 
 Hofstetten – dzielnica gminy Falkenberg
 Hofstetten – dzielnica gminy Falkenstein 
 Hofstetten – dzielnica miasta Gemünden am Main 
 Hofstetten – dzielnica gminy Haarbach
 Hofstetten – dzielnica gminy Haselbach 
 Hofstetten – dzielnica gminy Hilpoltstein
 Hofstetten – dzielnica gminy Hitzhofen 
 Hofstetten – dzielnica gminy Kleinwallstadt 
 Hofstetten – dzielnica miasta Königsberg in Bayern 
 Hofstetten – dzielnica gminy Kulmain
 Hofstetten – dzielnica gminy Malgersdorf
 Hofstetten – dzielnica gminy Mengkofen 
 Hofstetten – dzielnica gminy Pommelsbrunn 
 Hofstetten – dzielnica gminy Rattenkirchen 
 Hofstetten – dzielnica miasta Roth
 Hofstetten – dzielnica gminy Salzweg
 Hofstetten – dzielnica gminy Simbach am Inn
 Hofstetten – dzielnica gminy Sulzberg 
 Hofstetten – dzielnica gminy Wittibreut

Szwajcaria 
 Hofstetten – miejscowość w gminie Elgg w kantonie Zurych, w okręgu Winterthur
 Hofstetten – miejscowość w gminie Oberglatt w kantonie Zurych, w okręgu Dielsdorf
 Hofstetten bei Brienz – gmina w kantonie Berno, w okręgu Interlaken-Oberhasli
 Hofstetten-Flüh – gmina w kantonie Solura, w okręgu Dorneck

Zobacz też 
 Hofstätten